Plusieurs voies publiques, en Suède, portent le nom de Birger Jarlsgatan :
 Birger Jarlsgatan, à Gothembourg.
 Birger Jarlsgatan, à Jönköping.
 Birger Jarlsgatan, à Stockholm.
 Birger Jarlsgatan, à Värnamo.